Асаи Рей ( Asai Ryōi, ок. 1612 — 29 января 1691) — японский буддийский священник,  и , . Крупнейший представитель японской народной новеллы эпохи позднего феодализма — периода Эдо.

Один из многих самураев, которые сменили работу в мирное время. Был образованным человеком, стал монахом, жил в храме Хонсё-дзи в Киото. Хорошо знал китайскую литературу. Занимался переводами рассказов и романов с китайского на японский язык.

Кроме стихов на буддийские темы писал прозу, предназначенную для широкой аудитории. Считается предшественником японского современного романа. В своих произведениях критиковал социальную несправедливость.

Автор юмористических и приключенческих романов, книг о привидениях. Наиболее известные работы писателя: Ukiyo monogatari («Рассказы о проходящем мире», около 1661), Kanninki («Записки о настойчивости», 1655), Kōkō monogatari («Сказка о плавающем мире», приключенческий роман, 1666), Otogibōko («Сборник рассказов», 1666), Inu hariko («Бумажная собака», 1692), Honchō onna-kagami («Зеркало женщин Японии»).

Особенно популярен сборник его фантастических новелл — «Отоги-боко» (13 кн., 1666), вызвавший много подражаний.

Примечания

Литература 
 Литературная энциклопедия. — В 11 т.; М.: издательство Коммунистической академии, Советская энциклопедия, Художественная литература. Под редакцией В. М. Фриче, А. В. Луначарского. 1929—1939.
 Bowring, Richard; Kornicki, Peter F (1993). Cambridge Encyclopedia of Japan. Cambridge University Press. ISBN 0-521-40352-9.
 Асаи Рей. Алый пояс

Японские писатели
Писатели Японии XVII века
Японские поэты
Буддийские писатели
Переводчики с китайского языка
Писатели-фантасты Японии
Авторы приключенческой литературы
Буддийские монахи